Flavy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Flavy-le-Meldeux, kommun, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Flavy-le-Martel, kommun, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,